Zrušení části volebního zákona může znamenat:
 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 30/98 (243/1999 Sb.)
 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 42/2000 (64/2001 Sb.)
 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 44/17 (49/2021 Sb.) z února 2021, týkající se přepočtu hlasů na mandáty a kvora pro koalice ve volbách do PSP ČR
 Rozsudek německého Spolkového soudního dvoru 2 BvF 3/11